Puchar Słowacji w piłce siatkowej mężczyzn 2019 (słow. Slovenský pohár vo volejbale mužov 2019) – 21. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Słowacji. Zainaugurowany został 16 stycznia.

W rozgrywkach o Puchar Słowacji wzięło udział osiem drużyn z Extraligi. Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego odbyły się półfinały oraz finał. Turniej finałowy rozegrany został w dniach 16-17 lutego w miejskiej hali sportowej w Humenné.

Puchar Słowacji 2019 zdobył , który w finale pokonał . MVP turnieju finałowego wybrany został Martin Sopko mł.

System rozgrywek 
W rozgrywkach o Puchar Słowacji brało udział osiem zespołów najwyżej sklasyfikowanych po 16. kolejce Extraligi. Cztery najlepsze zespoły były rozstawione, natomiast pozostałe drużyny zostały do nich dolosowane.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. We wszystkich fazach rywalizacja toczyła się systemem pucharowym.

Tabela Extraligi po 16. kolejce

Drabinka

Rozgrywki

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Słowacji w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w piłce siatkowej
2019 na Słowacji‎